Saccocirrus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Bobretzky 1872. Saccocirrus ingår i familjen Saccocirridae. 

Saccocirrus är enda släktet i familjen Saccocirridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Saccocirrus